Kvindernes parallel storslalom konkurrence ved vinter-OL 2014 i Sochi, som blev afholdt på Roza Khutor Extremepark den 19. februar 2014.

Oversigt 
Alle tider er (UTC+4).

Resultater

Kvalifikation 
Kvalifikationen blev startet 09:15.

Q – Kvalificeret; DSQ – Diskvalificeret

Referencer 

Parellel storslalom, kvinder